Davenport peut se référer à :

Toponyme

Angleterre 
 Davenport (Grand Manchester), un district de Stockport

Canada 
 Davenport, circonscription électorale en Ontario.
 Davenport, circonscription provinciale en Ontario.

États-Unis 
 Davenport (Californie)
 Davenport (Dakota du Nord)
 Davenport (Floride)
 Davenport (Iowa)
 Davenport (New York)
 Davenport (Washington)
 
 Davenport (Oklahoma)

Patronyme

Personnalités 

 Alice Davenport (1864-1936), actrice américaine
 Alfred Davenport (1849-1932), joueur de rugby anglais
 Calum Davenport (1983-), footballeur anglais
 Charles Davenport (1866–1944), eugéniste et biologiste américain
 Cow Cow Davenport (1894-1955), pianiste de jazz américain
 Les frères Davenport Ira (1839–1911) et William (1841–1877), duo de magiciens spirites américains
 Dorothy Davenport (1895-1977), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine
  (1927-2005), écrivain américain
 Harold Davenport (1907-1969), mathématicien britannique
 Harry Davenport (1866-1949), acteur et réalisateur américain
 Henry Davenport (1882-1965), peintre américain
 Homer Davenport (1867–1912), caricaturiste américain
 Ian Davenport (1966-), peintre anglais
 Ira Nelson Davenport (1887-1941), athlète américain
 Jack Davenport (1973-), acteur et producteur britannique
 Jessica Davenport (1985-), joueuse américaine de basket-ball
  (1597-1670), puritain cofondateur de la colonie de New Haven
 Joyce Davenport (1942-2012), joueuse de tennis et de squash américaine
 Kenny Davenport (1862-1908), footballeur international anglais
 Lindsay Davenport (1976-), joueuse de tennis américaine
 Milla Davenport (1871-1936), actrice américaine
 Nigel Davenport (1928-), acteur britannique
 Peter Davenport (1961-), footballeur anglais
 Robert Davenport, dramaturge anglais du 
 Ross Davenport (1984-), nageur anglais
  (1909-1987), amiral de l’US Navy
 Russell Davenport (1899 – 1954) un écrivain et éditeur américain.
 Ryan Davenport, skeletoneur canadien.
 Stuart Davenport (1962-), joueur de squash néo-zélandais
 
 Tom Davenport (1939-), réalisateur américain ;  
 Wallace Davenport (1925-2004), trompettiste de jazz américain
 Willie Davenport (1943-2002), athlète américain

Personnages de fiction 
 Cooter Davenport, personnage de la série télévisée Shérif, fais-moi peur
 Achilles Davenport, personnage du jeu vidéo Assassin's Creed III
 Ashley Davenport, personnage de la série télévisée Revenge

Autres 
 Marque utilisée comme nom de canapé
 Petit bureau dont la partie supérieure est inclinée
 Diagramme de Davenport

Patronyme anglais